Cruiser Mk II (A10), een Britse tank uit de Tweede Wereldoorlog. De tank was basis voor de Valentine tank.
A10 (magazine), een Amsterdams architectuurtijdschrift
A-10 Thunderbolt II, een Amerikaans militair vliegtuig
Aero A-10, een Tsjechoslowaaks passagiersvliegtuig
A10, een standaard papierformaat
Een verkeersweg:
A10 (België)
A10 (Duitsland), zie Bundesautobahn 10
A10 (Frankrijk)
A10 (Groot-Brittannië)
A10 (Italië)
A10 (Kroatië)
A10 (Letland)
A10 (Litouwen)
A10 (Nederland), zie Rijksweg 10
A10 (Oostenrijk), zie Tauern Autobahn
A10 (Portugal)
A10 (Roemenië)
A-10 (Quebec)
A-10 (Spanje)
A10 (Zwitserland)